50-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 5 по 6 февраля в 1998 году в Санкт-Морице (Швейцария). Этот чемпионат был примечателен тем, что проводился в год Олимпиады, так как соревнования у мужчин по скелетону не были включены в программу Зимних Олимпийских игр 1998.

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Швейцарии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Февраль 1998 года
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии